Элмор ():

Люди

Фамилия 
 Элмор, Альфред (1815—1881) — ирландский художник.
 Элмор, Аманда (род. 1991) — американская гребчиха.
 Элмор, Бартоу — американский историк окружающей среды.
 Элмор, Ларри (род. 1948) — американский художник и редактор.
 Элмор, Лен (род. 1952) — американский профессиональный баскетболист.

Имя 
 Элмор Джеймс — американский блюзовый гитарист, певец, автор песен.
 Элмор Леонард — популярный американский писатель и сценарист.

Топонимы 
 
 Элмор — историческое название атолла Аилинглапалап.
 Элмор (город, Миннесота)
 Элмор (тауншип, Миннесота)

Другое 
 Элмор — вымышленный американский город, место действия мультсериала «Удивительный мир Гамбола».

См. также 
 Элморовская задержка